Pino del Río kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pino del Río (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Pino del Río (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar